Rampage kan avse:

 Rampage (datorspel)
 Rampage (film, 2009), amerikansk film från 2009 regisserad av Uwe Boll
 Rampage (film, 2018), amerikansk film från 2018 regisserad av Brad Peyton
 Rampage: Capital Punishment – en thrillerfilm från 2014 i regi av Uwe Boll
 Rampage Jackson (1978–), en amerikansk MMA-utövare